Dit is een pagina met diverse statistieken van voetbalclub Antalyaspor uit het seizoen 2012/13

Wedstrijdenverslagen 2012/13

Vriendschappelijk

Süper Lig

Turkse voetbalbeker 2012/13

Selectie 2012/2013

Aangetrokken spelers

Vertrokken spelers

Verhuurde spelers

Doelpuntenmakers 

 (*) De volgende spelers hebben Antalyaspor inmiddels verlaten.

Antalyaspor naar seizoen
Antalyaspor